Апертура 2002 () — первая половина 73-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Статистика турнира на сайте terra.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2002/03 на rsssf.com

2002
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2002 году